Самурзаканское княжество — княжество/зона /территория влияния в Абхазии, со своим собственным владетелем большую часть истории подвластным еще более значимому правителю.

Население, традиции, язык 

Надо предпологать основываясь на исторических источниках и сообщениях того времени то что большая часть населения - абхазы, и предерживались абхазскому быту, традицонному строю - апсуара, а языком местных был абхазский.

История 

В 1680-ых после Мегрело-абхазского противостояния территория Самурзакани была освобождена как и восточная Абхазия князем Сореком, в Мурзакане был назначен править его брат Квапу (Куап) и сына его звали Мырзакан (Мурзакан) от туда и пошло название данной области.

Историческим центром является Бедиа, сама эта территория раньше называлось Бедийским воеводством.

В 1454-1733 турецкие войска вторгаются на территорию Абхазии и формально распростроняется Ислам.

С 1780-1805 владетели Мырзакана были под властью Абхазского князя Келеш-бея Чачба.

В 1805 Леван и Манучар будучи правителями, не посмотрели на Келеш-бея и признали себя поддаными России, с этого момента начинается экспансия Мегрельской и Российской политики на Мырзакан.

После подчинения правителей Мырзакана России это вызывает недовольства у местного населения, абхазы восстают, избивают мегрельских и российских послов, и утверждают что не желают видеть не одного владетеля кроме своей свободы.

Мырзаканцы делали набеги на Мегрелию вплоть до Зугдиди, Дадиани смог подавить восстание только при поддержке российских войск.

Манучар был убит в 1813 простым крестьянином Маджи Кварцхелия, его оправдали на сходе и отправили в Бзыпын.

В 1832 несовершеннолетние сыновья Манучара были высланы или убиты их дядей по маминой линии, тоесть правителем Мегрелии, Мырзакан окончательно несмотря на недовольство местных присоединяется к Мегрелии.

В 1841 села Шамгони, Коки, Орсантиа были переданы мегрельскому владетелю, а Мырзакан вошел в состав Кутаисского округа.

В 1864 Мырзакан вновь был сближен с Абхазией и упразднен с другими частями Абхазского княжества.

Примечания 

Абхазия